Рейхсрат — двухпалатный законодательный орган, парламент «австрийской» части Австро-Венгерской монархии (Цислейтании).
 Рейхсрат — орган государственной власти в Веймарской республике.